Сдобников — фамилия; имеет женскую форму Сдобникова.

 Сдобников, Вадим Витальевич (род. 1962) — российский ученый-филолог, языковед, переводчик, доктор филологических наук, доцент.

 Сдобников, Эдуард Сергеевич (род. 1938) — советский спортсмен по современному пятиборью, мастер спорта СССР, Заслуженный мастер спорта СССР по современному пятиборью.
 Сдобникова, Вера Андреевна (в браке Кузнецова; 1907—1994) — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.